Vesuvius steht für:
 US Schiffe namens USS Vesuvius
 USS Vesuvius (1806) 
 USS Vesuvius (1846)
 USS Vesuvius (1888)
 USS Vesuvius (AE-15)
 Vesuvius (Opitz), Lehrgedicht von Martin Opitz (1631)
 Vesuvius Express, US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Vesuvius plc, britisches Unternehmen
 der lateinische Name für den Vulkan Vesuv in Italien